Fortaleza (arquitetura militar) — construção militar, cujo objectivo é a defesa de um local estratégico

Geografia do Brasil
Fortaleza — capital do estado do Ceará
Fortaleza (Cânion) — o maior cânion do Parque Nacional da Serra Geral
Fortaleza (Blumenau) — bairro da cidade de Blumenau
Fortaleza (Guarulhos) — distrito de Guarulhos
Fortaleza de Minas — município em Minas Gerais

Outros significados
Fortaleza (álbum de André Valadão) — álbum do cantor André Valadão
Fortaleza (álbum de Fagner) — álbum do cantor Fagner
Fortaleza (virtude) — uma das quatro virtudes cardinais do Cristianismo
Fortaleza Esporte Clube — um clube de futebol da cidade de Fortaleza.

Desambiguações de topônimos